Dederich ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Dederich (1804–1886), deutscher Gymnasiallehrer und Historiker, Ehrenbürger der Stadt Emmerich am Rhein
 Charles E. Dederich (1913–1997), US-amerikanischer Gründer von Synanon, einer Selbsthilfeorganisation für drogenabhängige Menschen
 Markus Dederich (* 1960), deutscher Erziehungswissenschaftler und  Heilpädagoge